3 miejscowości w Polsce:
 Miękowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gm. Czerwonak
 Miękowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gm. Goleniów
 Miękowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek